О наставничестве в Википедии смотрите страницу Википедия:Наставничество.

Наста́вничество — отношения, в которых опытный или более сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. 

Опыт и знания наставника, относительно которых строятся отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной тематики, так и широкого круга вопросов личного развития. Сферы применения наставничества: адаптация молодых специалистов, услуги личного развития.

Наставником (Наставницей) называют лицо, которое передает знания и опыт.

, по имени легендарного наставника сына Одиссея Телемаха. Того, кто перенимает опыт, в западной традиции называют протеже́ (protégé), apprentice (ученик в смысле средневековой цеховой системы), в 2000-е появилось слово mentee. В англоязычной литературе широко употребительным является термин mentoring, который не имеет общего устоявшегося толкования: упоминается до 50 различных определений. Из них самым употребляемым является следующая:
Менторство является процессом неформальной передачи знания, социального капитала и психологической поддержки, что воспринимаются как значимые для труда, карьеры или профессионального развития; менторство предполагает длительную неформальную коммуникацию между лицом, которое приобрело больший опыт и знания (ментором), и лицом, которое их требует (протеже).

Историческая справка 

Своими корнями практики наставничества достигают доисторических времен. В первобытных обществах юноши, которые готовились к инициации, находились под наблюдением и набирали советы специально предназначенных для этого опытных старших членов племени.

В Европе наставничество известно по крайней мере со времен Древней Греции. В античной литературе описаны практики наставничества древних персов и эллинов.
Ментор, персонаж гомеровской Одиссеи, был оставлен смотрителем на Итаке, так как из-за старости не мог воевать против Трои, сама богиня Афина воплощалась в его облике, чтобы наставить Телемаха в трудных ситуациях.

Исторически значимые системы наставничества: традиция гуру из индуизма и буддизма, старейшины или старцы из раввинского иудаизма и христианства, ученичество в средневековой цеховой системе.

В Союзе ССР наставничество распространялось в системе профессионально-технического образования и производственного обучения, с 1950-х годов приобрело характер массового движения (например, наставничество в средней школе как одна из форм методической работы, определяется как помощь опытного учителя молодому специалисту или стажёру «адаптироваться к новым условиям деятельности, закрепить ряд необходимых в этих условиях первичных умений и навыков»).
В 2010-х годах в России наметился курс на возрождение этой традиции.

В социальной работе с детьми в США применение практик наставничества упоминается с начала XX века. С 1900-х годов существует Big Brothers Big Sisters of America, объединяющая добровольцев-наставников для различных категорий детей (в конфликте с законом, сироты, дети неизлечимо больных, военных и из неполных семей).

В контексте американского движения за равные трудовые права второй половины XX века слово «ментор» и концепция карьерного наставничества вошли в обиход с другими терминами, касающимися социального капитала — такими как стеклянный потолок и бамбуковый потолок, полезные контакты (нетворкинг), ролевая модель и привратник (гейткипер), — и служат для определения и преодоления проблем представителей меньшинств в достижении социального успеха.
С 1970-х эта практика распространяется преимущественно в образовательной среде, имеет там прочные связи с движением за свободные трудовые права для женщин и меньшинств и описывается как «инновация в американском менеджменте».

Основное направление в деловой литературе приняло этот термин и концепт, провозглашая менторство путеводной звездой к успеху для всех, кто заботится о карьерном росте. Зародившись в специальной литературе в 1970-е годы, до середины 1990-х это понятие уже стало частью ежедневного словоупотребления в США, позже и в других странах.

Техники наставничества 
Поскольку наставничество направлено на развитие всей личности, в нем могут быть применены самые разнообразные техники, чтобы дать надлежащий результат. Исследование 1995 года, которое касалось применяемых в бизнесе техник наставничества, выявило пять наиболее общих:
 Сопровождение: наставник выполняет учебные задачи вместе с тем, кто учится.
 Посев: техника, которая применяется для подготовки ученика к изменениям. Сказанное наставником может быть непонятным с первого взгляда, однако раскрывает свое значение и ценность, когда ситуация потребует определенного знания или умения.
 Катализация: в моменты, когда изменения достигают критического уровня, обучение может углубиться. Наставник может погрузить ученика просто в водоворот изменений, провоцируя новый способ мышления, изменения в идентичности и/или перестройку жизненных ценностей.
 Демонстрация: способ объяснения непонятного собственным примером, показом своих умений. Наставник показывает то, о чем говорит, показывает собственным поведением.
 Сбор урожая: применяется для замечания, осознание достижений, подведение итогов. В этом случае наставник задает вопрос: «Чему ты научился?», «Насколько это полезно?»
Различные техники могут быть использованы в зависимости от ситуации, типа мышления ученика.

Истоки современных техник можно проследить в античных системах педагогики, от Сократового метода сбора урожая до метода сопровождения в обучении, который применяли странствующие плотники времён Средневековья.

Модели наставничества в медицине 

В 2020 году Министерством здравоохранения России на обсуждение медицинскому сообществу был представлен проект методических рекомендаций по организации наставничества в учреждениях здравоохранения. Однако аналитики отмечают что наставничество в документах рассматривается только в отношении молодого специалиста, таким образом, другие категории медицинских работников, которым может потребоваться помощь наставников, не попадают в поле зрения и остаются вне нормативно-правового регулирования по вопросам наставничества.

Модели наставничества в образовании 

В 2019 году Министерство просвещения России утвердило методологию наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Наставничество в образовании осуществляются по нескольким направлениям: «ученик — ученик», «учитель — учитель», «студент — ученик»,
«работодатель — ученик», «работодатель — студент». Программы наставничества в образовании реализуются в нескольких субъектах России.

См. также 
 Воспитатель
 Постинтернатное сопровождение
 Знак отличия «За наставничество»

Примечания

Литература 
 Наставничество // Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)
 Наставничество // Педагогический энциклопедический словарь, 2002
 Наставник // Толковый словарь Ефремовой
 Кларин М. В. Современное наставничество: новые черты традиционной практики в организациях XXI века // «ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика», 2016
 Коняева А. П. Руководство для наставников // Организационная психология. 2012. Т. 2. № 3. — С. 67–89
 Кочемасова Л. А. Научное наставничество в образовательной практике студента педагогического // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки, 2021
 Мазурова Е.Г. Наставничество, как стратегия непрерывного развития
 Соина В. М. Наставничество как предмет научной рефлексии // «Мир науки, культуры, образования», 2020
 Фролова С. В. Корпоративный менторинг как инструмент профессионального роста молодого специалиста // Economic Consultant, 2017
 Фролова С. В., Базарнова Н. Д. Наставничество и менторинг: анализ понятий // «Проблемы современного педагогического образования», 2018
 Alliance for Excellent Education. (2005) Tapping the potential: Retaining and developing high-quality new teachers. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.
 Boreen, J., Johnson, M. K., Niday, D., & Potts, J. (2000). Mentoring beginning teachers: guiding, reflecting, coaching. York, Maine: Stenhouse Publishers.
 Burda, Arne; H.-Hugo Kremer und Frederik G. Pferdt (2007): Mentoring-Modell Paderborn (MeMoPad) — Konzept und erste Erfahrungen. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung — ZFHE, 2, Nr. 4, 79-95. Online-Zugang.
 
 Cheng, M. & Brown, R. (1992). A two-year evaluation of the peer support pilot project. Evaluation/Feasibility Report, Toronto Board of Education. ED 356 204.
 
 Cox, M.D. (1997). Walking the tightrope: The role of mentoring in developing educators as professionals, in Mullen, C.A.. In M.D. Cox, C.K. Boettcher, & D.S. Adoue (Eds.), Breaking the circle of one: Redefining mentorship in the lives and writings of educators. New York: Peter Lang.
 Edelkraut, Frank; Nele Graf: Der Mentor — Rolle, Erwartungen, Realität. Pabst Science Publishers, 2011, ISBN 978-3-89967-723-2, .
 Edelkraut, Frank: Wie Mentoring das Vertrauen fördert, 2014, online.
 Daloz, L. A. (1999). Mentor: Guiding the journey of adult learners. San Francisco: Jossey-Bass.
 Franzke, Astrid; Helga Gotzmann (Hrsg.): Mentoring als Wettbewerbsfaktor für Hochschulen — Strukturelle Ansätze der Implementierung, 2006.
 Graf, Nele; Frank Edelkraut: «Mentoring — Das Praxisbuch für Personalverantwortliche und Unternehmer». SpringerGabler 2013, ISBN 978-3-658-02169-6.
 Haasen, Neele: Mentoring. Persönliche Karriereförderung als Erfolgskonzept. Heyne, München 2001, ISBN 3-453-18069-0.
 Head, F. A., Reiman, A. J., & Thies-Sprinthall, L. (1992). The reality of mentoring; Complexity in its process and function. In T.M. Bey & C. T. Holmes (Eds), Mentoring: Contemporary principles and issues. Reston, VA: Association of Teacher Educators, 5-24.
 Huang, Chungliang and Jerry Lynch (1995), Mentoring — The TAO of Giving and Receiving Wisdom, Harper, San Francisco.
 Johnson, W. Brad; Charles R. Ridley: The Elements of Mentoring. Überarbeitete Ausgabe. Palgrave Macmillan, New York 2008, ISBN 978-0-230-61364-5,
 Kram, K. E. (1985). Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life. Glenview, IL: Scott, Foresman.
 Murray, M. (1991). Beyond the myths and the magic of mentoring: How to facilitate an effective mentoring program. San Francisco: Jossey-Bass.
 Peters, Sibylle: Flankierende Personalentwicklung durch Mentoring. Hampp, Mering; Auflage: 2 (2006), ISBN 3-86618-045-4, , .
 Ragins, Belle Rose; Kathy E. Kram (Hrsg.): The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research, and Practice. Sage Publications 2007, ISBN 978-1-4129-1669-1 
 Richert, Vera: Mentoring und lebenslanges Lernen. Individuelles Wissensmanagement im Informationszeitalter. Müller, Saarbrücken 2006, ISBN 3-86550-975-4.
 
 Scherer, Marge (ed.). (1999) A better beginning: Supporting and mentoring new teachers. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 Stöger, H.; A. Ziegler, D. Schimk (Hrsg.): Mentoring: Theoretische Hintergründe, empirische Befunde und praktische Anwendungen. Pabst, Lengerich/Berlin/Wien 2009, 340 Seiten, ISBN 978-3-89967-543-6.
 Weber, Peter: Business-Mentoring. Manager als interne Berater in turbulenten Zeiten. Ein Praxisleitfaden für Mentoren, Mentees und Personalentwickler. Maori, Herdecke 2004, ISBN 3-931943-06-2.
 Wingels, Rebecca: Diversity Mentoring. Unterschiede erkennen, die einen Unterschied machen. In: Iris Koall (Hrsg.): Diversity outlooks. Managing diversity zwischen Ethik, Profit und Antidiskriminierung. Lit, Münster 2007, ISBN 978-3-8258-9745-1.
 Project Blue Lynx, by Dan Ward. A journal article published by Defense Acquisition University, exploring an innovative approach to mentoring.

Социальная работа
Управление персоналом